Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Krasnorutskiy e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale Ivan Dodig e Lovro Zovko 7-69, 1-6, [10-6].

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki /  Juan-Pablo Guzman (quarti di finale)
 Ivan Dodig /  Lovro Zovko (finale)

 Alexander Krasnorutskiy /  Aleksandr Kudrjavcev (Campioni)
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2007